Заполь:

 Заполь, Михаил Юделевич (1919—?) — советский архитектор и публицист.
 Заполь, Юрий Михайлович(1957—2005) — его сын, российский предприниматель.
 Заполь, Александр (род. 1970) — латвийский поэт и переводчик.